Ниязи — узбекская и хиндустанская фамилия, а также азербайджанское имя.

 Амир Ниязи (1915—2004) — пакистанский военный деятель.
 Хамза Хакимзаде Ниязи (1889—1929) — узбекский поэт и драматург
 Ниязи Зульфугар оглы Тагизаде-Гаджибеков (Ниязи) (1912—1984) — азербайджанский дирижёр и композитор.
 Ниязи, Тарик (1940—2008) — пакистанский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1968 года.
 Ниязи, Фатех (191—19910 — таджикский писатель.

См. также 
 Ниязов